Molas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Molas, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Kecamatan Molas, distrikt, Sulawesi Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar